Chianti – kraina historyczna i region winiarski we Włoszech (w środkowej części Toskanii)
 chianti – wino produkowane w regionie Chianti